Sinner (на български език – Грешник) е дебютен студиен албум на метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 5 юни 2001 г. от Wind-up Records. Превръща се в най-успешния за бандата като 6 седмици след излизането си става платинен в класациите. Това е единствения албум с оригиналния вокал на Drowning Pool – Дейв Уилямс, който умира от кардиомиопатия на 14 август 2002 г.

Състав 
 Дейв Уилямс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Unlucky 13th Anniversary 
На 11 ноември 2014 г. Sinner е преиздаден, като включва и бонус диск с неиздавани демо песни.

Позиции в класациите

Албум

Сингли

В телевизията 
 Bodies е използвана като заглавна песен на Екстремният шампионат по кеч (ECW) през 2001 г., и в неговото продължение ECW от 2006 г., както и на платения турнир WWF SummerSlam (2001).
 Tear Away е една от двете заглавни песни на Кечмания 18 (2002).
 Sinner е заглавната песен на платения турнир Vengeance (2001).
 Reminded, Mute и Told You So са частично пускани в анимацията Dragon Ball Z: Cooler's Revenge.

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2001 година
Дебютни албуми